Plaats in Indonesië
 Prancak (Pasongsongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Prancak (Sepulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java